Le Grand Prix moto de République tchèque 1995 est le dixième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 1995. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 18 au . C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1995
République tchèque
Sport en Tchéquie en 1995
Sport en août 1995